De Rally van Groot-Brittannië 1986, formeel 42nd Lombard RAC Rally, was de 42e editie van de rally van Groot-Brittannië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1986. Het was de 159e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Bath.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grootbr
Rally van Groot-Brittannië